Печский округ — административная единица частично признанной Республики Косово, один из семи округов (согласно административному делению УНМИК). Центр округа — город Печ.

Соответствует переформированному Печскому округу по сербскому административному делению содержит, от которого две общины Джаковица и Дечани отошли в Джаковицкий округ.

Состав 
Печский округ состоит из следующих общин:
 Печ
 Исток
 Клина

Города 
 Печ
 Исток
 Клина